Хейзе — фамилия. Известные носители:
 Хейзе, Пауль (Гейзе; , 15 марта 1830, Берлин — 2 апреля 1914, Мюнхен) — немецкий писатель, сын известного филолога Карла Хейзе.
 Хейзе, Петер Арнольд (; в старых русских источниках Пётр Гейзе; 1830—1879) — датский композитор, органист, автор песен.

См. также 
 Гейзе